Güzelköy kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Mórfou (ort), Eparchía Lefkosías,

Turkiet 

 Syundyuz, ort, Diyarbakır, 
 Güzelköy (ort i Turkiet), Hatay, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar